Az OM rövidítés értelme lehet
 Olympique de Marseille labdarúgócsapat
 Oktatási Minisztérium
 Oktatásügyi Minisztérium
 Minimita rend, OM (latinul: Ordo Minimorum)
 Omán nemzetközi gépkocsijele